Эльменхорст:

 Эльменхорст (Лихтенхаген) — коммуна в Германии, ганзейский город, расположен в земле Мекленбург — Передняя Померания, район Бад-Доберан.
 Эльменхорст (Нордфорпоммерн) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания, район Северная Передняя Померания.
 Эльменхорст (Лауэнбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн, район Герцогство Лауэнбург.
 Эльменхорст (Штормарн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн, район Штормарн.